16-я  олимпиада по шахматам состоялась в Тель-Авиве с 2 по 25 ноября 1964 года при участии 50 стран.

Составы команд

Финал «А»

СССР

Петросян, Ботвинник, Смыслов, Керес, Штейн, Спасский

Югославия

Глигорич, Ивков, Матанович, Парма, Удовчич, Матулович

ФРГ

Унцикер, Дарга, Шмид, Пфлегер, Морлок, Биалас

Венгрия

Портиш, Сабо, Билек, Лендьел, Форинтош, Флеш

Чехословакия

Пахман, Филип, Горт, Кавалек, Янса, Ф. Блатный

США

Решевский, Бенко, Сейди, Бисгайер, Д. Бирн, Аддисон

Болгария

Падевский, Трингов, Бобоцов, Л. Попов, Милев, Спиридонов

Румыния

Гицеску, Георгиу, Чокылтя, Радовичи, Митителу, Ботез

Аргентина

Элисказес, Рай. Гарсиа, Швебер, Векслер, Р. Крус

Польша

Дода, Беднарский, Слива, Филипович, Балцеровский, В. Шмидт

Нидерланды

Куйперс, Баумеестер, Лангевег, Зюйдема, Принс

Канада

Дэн. Яновский, Андерсон, Вранешич, Мачкаши, Саттлс, Витт

Испания

Помар, Медина, Саборидо, Менвиль, Мора, Перес Гонсалвес

Израиль

Порат, Крайдман, Домниц, Алони, Гути, Степак

Финал «B»

ГДР 
Ульман, Малих, Либерт, Фукс, Гольц, Мёринг

Швеция 
Штальберг, М. Юханссон, Шёльд, З. Нильссон, Янссон, А. Фрид

Дания 
Б. Андерсен, Кёльвиг, Бринк-Клауссен, Блом, О. Якобсен, С. Фром

Финал «С»

Исландия 
Торстейнссон, Т. Бьорнссон, Й. Торвалдссон, Й. Кристинссон, Солмундарсон, Б. Кристьяунссон

Швейцария 
Куппер, Блау, Бенд, Э. Вальтер, Рот, Кастанья

Колумбия 
Куэльяр, Молано, Куартас, Техада, Б. Фернандес, Хосе Родригес

Финал «D»

Австралия 
Г. Кошницкий, Дж. Хэнкс, У. Гёс, Фуллер, Т. Хэй, Ф. Вайнер

ЮАР 
К. Дрейер, Кирби, С. Рубинштейн, Фридгуд, Дж. Волперт, Д. Айзексон (Исааксон)

Боливия 
П. Рамирес, Э. Салазар, Сегада, Х. Карвахаль

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвертая группа:

 Пятая группа:

 Шестая группа:

 Седьмая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Финал «D»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — В. Ульман (ГДР) — 15 из 18
 Вторая доска — Т. Уйтумэн (Монголия) —  13½ из 17 
 Третья доска —  В. Смыслов (СССР) — 11 из 13
 Четвертая доска — П. Керес (СССР) — 10 из 12  Ф. Фридгуд (ЮАР)  — 10 из 12  Х. Пфлегер (ФРГ) — 12½ из 15
 Запасной — Л. Штейн (СССР) — 10 из 13
 Запасной — М. Матулович (Югославия) — 11 из 13  Г. Мёринг (ГДР) — 11 из 13

Литература 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 16-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть пятая) 

Шахматные олимпиады
Олимпиада
Олимпиада
Шахматы
Олимпиада
Шахматы